Елизавета Великобританская:

 Елизавета Великобританская (1741—1759) — принцесса Великобритании, дочь Фредерика, принца Уэльского и Августы Саксен-Кобургской.
 Елизавета Великобританская (1770—1840) — член британской королевской семьи, дочь короля Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.